Le tournoi de tennis de Fort Myers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du 6 au .

Renée Richards remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Whytcross et Chris O'Neil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Myers
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Fort Myers
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978